Héstia
 46 Hestia
 Hestia Jones
 Hestia, personagem do anime DanMachi

Desambiguação
Desambiguações de topônimos